Yokozuna steht für:
 Yokozuna (Rang), höchster Rang im Sumō-Ringen
 Yokozuna (Wrestler) (1966–2000), amerikanischer Wrestler